El Torneig de Nursultan 2021, oficialment conegut com a Astana Open 2021, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als WTA 250 de la WTA. En categoria masculina fou la segona edició del torneig i es va celebrar entre el 20 i el 26 de setembre de 2021, mentre que en categoria femenina fou la primera i es va celebrar una setmana després, al National Tennis Centre de Nursultan, Kazakhstan.

El tennista sud-coreà Kwon Soon-woo va guanyar el primer títol individual del seu palmarès, i el primer tennista d'aquest país en guanyar un títol individual des de 2003.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 
 
 

Esport al Kazakhstan
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021